DA steht für:
 Algerischer Dinar, eine Währung in Algerien
 Chevrolet DA, ein Pkw-Modell aus dem Jahr 1934
 Dalnaj Awiazija, ein sowjetischer Fernbomber
 DA (Maschinengewehr), ein sowjetisches Flugzeug-Maschinengewehr
 DA, Nationalitätskennzeichen der früheren Freien Stadt Danzig
 Dauerauftrag
 Debtors Anonymous, engl. für Anonyme Schuldner
 Decision Altitude, Entscheidungshöhe bei einer Flugzeuglandung
 Dělnická akademie, heute Masarykova demokratická akademie, ein sozialdemokratisch orientierter Verein in Tschechien
 Democratic Alliance, eine politische Partei Südafrikas
 Demokratischer Aufbruch, eine gegen Ende der DDR existierende Partei
 Deutsche Aktionsgruppen, eine ehemalige neonazistische terroristische Organisation
 Deutsche Alternative, eine ehemalige neonazistische Kleinpartei
 Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, eine historische Fachzeitschrift
 Deutschland Archiv
 Diamond Aircraft, ein österreichischer Flugzeughersteller
 Dienstanweisung
 Dienstaufsicht
 Diplomarbeit
 Diplomatische Akademie
 Direkte Aktion (Zeitung), eine Monatszeitung der Gewerkschaft FAU
 Double Action (Waffentechnik), ein Abzugsystem bei Schusswaffen
 Dopamin, ein Neurotransmitter
 Doppelader
 Dumbledores Armee im Buch Harry Potter und der Orden des Phönix
 Dura-Ace, eine Gruppe von Komponenten für Rennräder von Shimano
 Algerien nach dem ICAO-Code
 die postcode area Dartford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

DA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Großbritannien: Chester
 Kroatien: Daruvar
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Rumänien

ĐA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Serbien: Đakovica (Kosovo)

D.A. steht für:
 District Attorney, Staatsanwalt eines Bundesstaates in den Vereinigten Staaten

Da steht für:
 Dalton (Da), eine Maßeinheit der Masse, ein Synonym für die atomare Masseneinheit
 Damköhler-Zahl, eine Kennzahl in der chemischen Reaktionstechnik
 den vierten Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Դ
 Da (Dorf), Dorf in Ladakh, Indien

Personen:
 Ram Da-Oz (1929–2021), israelischer Komponist
 Tony Da (1940–2008), US-amerikanischer Maler, Töpfer, Kunsthandwerker und Keramiker

Đà steht für:
 Sông Đà oder Schwarzer Fluss (Vietnam), Nebenfluss des Roten Flusses

Dâ steht für:
 Dâ, Fliessgewässer in der Schweiz

dA steht für:
 Desoxyadenosin, eine der vier Bausteine (Nukleoside), aus denen DNA aufgebaut ist
 deviantART, eine Online-Community für Kunst und Fotografie

da steht für:
 dänische Sprache nach dem Sprachencode der ISO 639-1
 Deka, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Deziar, historische Flächenmaßeinheit von 0,1 Ar (Einheit) (10 m²)

d.A. steht für:
 die Akte in der Justiz, bei der Angabe "Blatt xy der Akte" (kurz: Bl. xy d.A.)

Siehe auch:

 DÄ (Begriffsklärung)

Abkürzung